Вели́ка Ка́м'янка:
 Велика Кам'янка — річка в Україні та Росії, притока Сіверського Дінця
 Велика Кам'янка — село в Україні, в Коломийському районі Івано-Франківської області

Див. також 
 Мала Кам'янка
 Кам'янка